Meylan steht für:

 Meylan, französische Stadt im Département Isère

Meylan ist der Familienname folgender Personen: 

 Elisabeth Meylan (* 1937), Schweizer Schriftstellerin
 Henri Meylan (1900–1978), Schweizer evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 René Meylan (1929–2000), Schweizer Politiker (SP)